Faza eliminatorie a Campionatului Mondial de Fotbal 2022 a fost a doua și ultima etapă a competiției, după faza grupelor. Disputată între 3 și 18 decembrie, etapa eliminatorie s-a încheiat cu finala, care a avut loc pe stadionul Lusail Iconic din Lusail. Primele două echipe din fiecare grupă au avansat în faza eliminatorie pentru a concura într-un turneu în care echipa învinsă este eliminată automat. Au fost 16 meciuri în faza eliminatorie, inclusiv un meci pentru locul al treilea jucat între cele două echipe învinse din semifinale.

Format
Faza eliminatorie a Cupei Mondiale FIFA 2022 a fost disputată între 16 echipe calificate din faza grupelor. În cazul în care scorul unui meci era egal la finalul celor 90 de minute de joc, se disputau prelungiri. Dacă, după două reprize a câte 15 minute, scorul era în continuare egal, meciul era decis prin penalty-uri. Toate orele sunt ora României (UTC+2).

Echipele calificate 
Primele două echipe plasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica pentru faza eliminatorie.

Tablou
Echipele arătate cu litere îngroșate sunt cele care au câștigat meciul.

Optimi de finală

Țările de Jos vs Statele Unite ale Americii

Argentina vs Australia

Franța vs Polonia

Anglia vs Senegal

Japonia vs Croația

Brazilia vs Coreea de Sud

Maroc vs Spania

Portugalia vs Elveția

Sferturi de finală

Croația vs Brazilia

Țările de Jos vs Argentina

Maroc vs Portugalia

Anglia vs Franța

Semifinale

Argentina vs Croația

Franța vs Maroc

Meciul pentru locul 3

Finala

Note

Referințe

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Fotbal 2022
2022 în Qatar